Cutlass – film del 2007
Cutlass – arma bianca utilizzata soprattutto nelle battaglie navali antiche
Oldsmobile Cutlass – modello di autovettura della Oldsmobile
Vought F7U Cutlass – modello di aeroplano imbarcato
Cutlass – modello di chitarra della Music Man